RMC, une station de radio en France, à Monaco et en Italie ;
 RMC Sport, une agence de presse française plurimédia spécialisée dans les nouvelles de sport créée par NextRadioTV en 2008 ;
 RMC Découverte, une chaîne de télévision thématique nationale française gratuite ;
 RMC Story, une chaîne de télévision généraliste française gratuite ;
 RMC Sport, un bouquet de chaînes de télévision française de Altice France consacré aux sports ;
 RMC Sport Awards, cérémonie organisée par l'agence RMC Sport remettant des récompenses aux sportifs et équipes françaises ;
 Royal Military College of Canada à Kingston (Ontario) au Canada;
 RMC, Régie municipale de Colmar 1972 à 2004 ;
 Rocky Mountain Construction, constructeur de montagnes russes ;
 Réanimation médico-chirurgicale

Notes et références